Oak City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak City (North Carolina)
 Oak City (Tennessee)
 Oak City (Utah)